Финал Чемпионата Европы по футболу среди женщин 2022 — финальный матч 13 — го розыгрыша Чемпионата Европы, прошедший на лондонском стадионе «Уэмбли» 31 июля 2022 года между сборными Англии и Германии. Главным арбитром встречи была назначена украинка Екатерина Монзуль. Победу в матче со счетом 2:1 в дополнительное время одержала команда Англии, завоевав тем самым свой первый в истории титул чемпиона Европы.

Матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Статистика

Примечания 

 
2022 год в женском футболе
Спорт в Англии в 2022 году
Международные соревнования по футболу в Англии
Международные спортивные соревнования в Лондоне
События 31 июля
Июль 2022 года